Аблаев — крымско-татарская и башкирская фамилия; имеет женскую форму Аблаева. Известные носители:

 Аблаев, Амза Меметович (1922—1998) — советский общественный деятель, педагог, деятель крымскотатарского национального движения.
 Аблаев, Баик (Баик Айдар; 1710—1814) — башкирский поэт-импровизатор, сэсэн, певец и кураист, борец за справедливость и свободу башкирского народа.
 Аблаев, Николай Семёнович (род. 1942) — буровой мастер, Герой Социалистического Труда.
 Аблаев, Рефат Ганиевич (1934—2012) — советский борец классического стиля, тренер.
 Аблаев, Руслан Зудиевич (род. 1972) — российский футбольный тренер и футболист.
 Аблаев, Эмирали Сеитибрамович (род. 1962) — российский общественный деятель. Председатель Духовного управления мусульман Республики Крым, Муфтий Крыма.

См. также 
 Аблаево

Примечания